Il termine Overland può essere associato a:

Aziende
 Overland – casa automobilistica statunitense attiva tra il 1903 e il 1926

Film
 Overland Red – film del 1920 diretto da Lynn Reynolds, interpretato da Harry Carey e tratto dal romanzo del 1914 di Henry H. Knibbs

Geografia
 Overland – città degli Stati Uniti d'America in Missouri
 Overland – census-designated place della Contea di Hamilton, Nebraska
 Overland Park – città degli Stati Uniti d'America in Kansas

Storia
 Overland Campaign – serie di battaglie combattute in Virginia nella guerra di secessione americana

Televisione
 Overland – serie di documentari televisivi di viaggio

Veicoli
 Overland train (treno terrestre, in inglese) – serie di cinque mezzi di trasporto fuoristrada costruiti dalla LeTourneau negli anni '50 ed i primi anni '60 del XX secolo